Das Wort Umtrieb bezeichnet:
 Viehtrieb zwischen Almen/Alpen
 eine Nutzungsform von Weiden, die Umtriebsweide
 Umtriebszeit in der Forstwirtschaft die Zeitspanne vom Pflanzen bis zum Ernten eines Bestandes
 im übertragenen Sinn zusätzlicher, außerordentlicher Aufwand (Helvetismus)
Umtriebe (nur im Plural verwendet) bezeichnet außerdem
 geheime Aufwiegelungsversuche oder umstürzlerische Aktivitäten, auch synonym zu Verschwörung
 bündische Umtriebe: zur Unterdrückung der Bündischen Jugend geschaffener Tatbestand im Nationalsozialismus

Siehe auch:
 
 Umtriebigkeit